Азотнова́тистая кислота́ — слабая, неустойчивая неорганическая кислота. Образует соли — гипонитриты.

Строение и свойства 
Молекула азотноватистой кислоты имеет строение HO-N=N-OH. Гидроксогруппы находятся в транс-положении к двойной связи. Растворима в воде, этаноле и диэтиловом эфире.

Получение 
Реакцией сухого хлороводорода в диэтиловом эфире с гипонитритом серебра.

Описана реакция азотистой кислоты с гидроксиламином, которая с низким выходом даёт азотноватистую кислоту:

Свойства 
Разлагается при нагревании до закиси азота и воды. Разложение может протекать со взрывом.

2H2N2O2 + 3O2 -> 2HNO2 + 2HNO3
H2N2O2 + HNO2 -> HNO3 + N2 + H2O 
5H2N2O2 + 12 H2SO4 + 8 KMnO4 -> 10HNO3 + 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O

H2N2O2 + 3H2O + 3I2 -> HNO3 + HNO2 + 6HI

Слабая кислота (pKa (1) = 7, pKa (2) = 11). С щелочами даёт соли, называемые гипонитритами. Жёлтый гипонитрит серебра мало растворим в воде. Водные растворы неустойчивы в диапазоне рН 4—14 из-за катализируемого основанием разложения до закиси азота. В более кислых средах разложение происходит медленнее (период полураспада дни и недели).

Взрывоопасна. Окисляется на воздухе или под действием иода до азотистой и азотной кислот, под действием перманганата калия — до азотной кислоты. Реагирует с азотистой кислотой с образованием азотной кислоты, азота и воды. Водородом в момент выделения с трудом восстанавливается до гидразина.

Литература 
 Химическая энциклопедия. Т. 1. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — С. 63.
 Гринвуд Н., Эрншо А. Химия элементов. Т. 1. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — С. 406, 428—430.
 Некрасов Б. В. Основы общей химии. Т. 1. — М.: Химия, 1973. — С. 425.

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения азота
Гипонитриты
Соединения азота по алфавиту